Slovo beira má několik významů:

 Beira (Mosambik) – město ve východní Africe s 290 000 obyvateli.
 Beira (Portugalsko) – název oblasti (bývalé provincie) v Portugalsku.
 Beira (bohyně) – skotská bohyně zimy.
 Beira (antilopa) – drobný sudokopytník obývající Somálsko.